Ancora insieme (Together Again) – film diretto da Charles Vidor (1944)
 Ancora insieme (Sweet Hearts Dance) – film diretto da Robert Greenwald (1988)
 Ancora insieme – album di Riccardo Cocciante del 1985